Příjmení Gardiner nosí více významných osobností:

 Charlie Gardiner (1904–1934) – kanadský hokejový brankář skotského původu
 John Eliot Gardiner (* 1943) – britský dirigent
 Julia Gardiner Tylerová (1820–1889) – druhá manželka 10. prezidenta USA Johna Tylera
 Steven Gardiner (* 1995) – bahamský atlet, sprinter

Externí odkazy